

Volk
 Bamar (volk), voornaamste bevolkingsgroep in Myanmar

Personen

Filmregisseur
 Daniel Burman (1973), Argentijns filmregisseur en scenarioschrijver

Geslacht van Nederlandse geleerden
 Caspar Burman (1695-1755), historicus en burgemeester van Utrecht, zoon van Petrus Burman(nus) Senior
 Frans Burman (1628-1679), gelatiniseerd Franciscus Burmannus, ook Burmannus I, predikant en hoogleraar theologie te Utrecht, vader van Petrus Burman(nus) Senior en Frans Burman (1671-1719)
 Frans Burman (1671-1719), predikant en hoogleraar theologie te Utrecht, ook Burmannus II, zoon van Frans Burman (1628-1679)
 Frans Burman (1694-1764), kolonel van de infanterie, oudste zoon van Petrus Burman(nus) Senior
 Frans Burman (1708-1793), predikant en hoogleraar theologie te Utrecht, ook Burmannus III, zoon van Frans Burman (1671-1719)
 Frans Pietersz. Burman (1755 of 1756-), dichter, zoon van Pieter Burman Junior
 Johannes Burman (1706-1779), arts en botanicus, oudste zoon van Frans Burman (1671-1719), neef van Petrus Burman(nus) Senior
 Maria Burman (1790-1814), etser, schilder, tekenaar
 Nicolaas Laurens Burman (1734-1793), botanicus, zoon van Johannes Burman
 Petrus Burman(nus) Senior (1668-1741), classicus, zoon van Frans Burman (1628-1679), oom van Pieter Burman Junior.
 Pieter Burman Junior (1713-1778), ook Pieter Burman Secundus (na 1754), classicus en dichter, zoon van Frans Burman (1671-1719), neef van Petrus Burman(nus) Senior

Vernoemde planten
 Burmanniaceae, plantenfamilie, vernoemd naar Johannes Burman
 Burmannia, geslacht in deze familie, eveneens vernoemd naar Johannes Burman

Overige
 Burman and Sons Ltd, fabrikant van o.a. versnellingsbakken